

Patronyme 

 Antonio Cardarelli (-), médecin, clinicien et homme politique italien.
 Vincenzo Cardarelli (-), écrivain, poète et journaliste italien.

Bâtiments

Hôpital Antonio Cardarelli, à Naples, plus grand hôpital de Campanie.
 Tombe Cardarelli, tombes peintes étrusques de la nécropole de Monterozzi, proche de la ville de Tarquinia.

Médecine 
 Le signe de Cardarelli, pulsation anormale de la trachée.